Доскино:
 Доскино — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Доскино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Доскино — железнодорожная станция Горьковской железной дороги на участке Владимир — Нижний Новгород.